Гай Папи́рий Карбо́н () — имя нескольких римских политиков:
 Гай Папирий Карбон — претор 168 года до н. э.;
 Гай Папирий Карбон — консул 120 года до н. э., предполагаемый сын предыдущего;
 Гай Папирий Карбон Арвина — народный трибун 90 года до н. э., претор 85 или 84 года до н. э. Сын предыдущего и предполагаемый отец претора 62 года до н. э.;
 Гай Папирий Карбон — народный трибун 89 года до н. э., претор 81 года до н. э.;
 Гай Папирий Карбон — народный трибун около 67 года до н. э., претор 62 года до н. э. Предполагаемый сын предыдущего;
 Гай Папирий Карбон — квестор, занимавший эту должность не позже 21 года до н. э. Сын предыдущего.